Ice Cream steht für
 Ice Cream (Jazzstandard)
 Ice Cream (Mango), Fruchtsorte
 Ice Cream, I Scream, türkischer Film (2006)
Siehe auch:
 Eyes Cream
 Ice Cream Sandwich
 Ice Cream Man 
 R&R Ice Cream
 Blood-and-Ice-Cream-Trilogie
 Fried Ice Cream